Zammit est un patronyme maltais et tunisien d'origine berbère, porté notamment par les personnalités suivantes :

 Francis Zammit Dimech (1954)-, homme politique maltais
 Louis Rees-Zammit (2001-), joueur gallois de rugby à XV
 Nono Zammit (1921-2016), acteur français
 Sir Themistocles Zammit (1864-1935), archéologue, historien et médecin maltais

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Zammit se rencontre notamment en Australie, au sein de la .

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme maltais
Patronyme tunisien